Курбангельды Хамбарович Дурдыев (12 января 1973) — туркменский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Туркмении. Сын — Дидар Дурдыев.

Карьера

Клубная 
Начал выступления на взрослом уровне в 1990 году в клубе «Небитчи» из Небит-Дага во второй лиге СССР. После создания независимого чемпионата Туркмении играл за «Небитчи» и «Нису», а в сезоне 1997/98 перешёл в «Копетдаг», с которым стал чемпионом страны.

В 1999 году перешёл в казахстанский «Женис» из Астаны, спустя два сезона играл за карагандинский «Шахтёр», а в начале 2002 года был в заявке уральского «Батыса» из первой лиги, но на поле не выходил.

В 2002 году Дурдыев вернулся в Туркмению, где выступал за «Нису». В 2002 и 2004 годах он вместе с клубом завоевал серебряные медали чемпионата, а в 2003 году стал чемпионом страны. Осенью 2003 года он в течение нескольких туров выступал за харьковский «Металлист» в первой лиге Украины вместе с товарищами по сборной Дидаром Уразовым и Омаром Бердыевым, но вскоре все трое уехали на сбор национальной команды и больше в Харьков не вернулись.

В середине 2000-х Дурдыев ненадолго уехал в Иран и выступал за «Абумослем», а вернувшись в Туркмению стал игроком «Ашхабада», в его составе стал чемпионом страны 2007 и 2008 годов.

Международная 
Курбангельды Дурдыев дебютировал в сборной Туркмении во второй игре в её истории — 28 июня 1992 года против Узбекистана (1:2), а первый гол забил 14 октября 1992 года в ворота Киргизии (4:0). В составе национальной команды принимал участие в финальных турнирах Азиатских игр-1994 и Кубка Азии-2004. Всего сыграл за сборную 38 матчей и забил 4 гола в период 1992—2004 годов.

Тренерская 
В 2014 году Дурдыев вошёл в тренерский штаб Язкули Ходжагельдыева в ашхабадском «Алтын Асыре».

Достижения 
 Чемпион Туркмении: 1997/98, 2003, 2007, 2008, …
 Серебряный призёр чемпионата Туркмении: 2002, 2004, …

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Туркменистана
Игроки сборной Туркменистана по футболу
Игроки ФК «Небитчи»
Игроки ФК «Ниса»
Игроки ФК «Копетдаг»
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Абумослем»
Игроки ФК «Ашхабад»